Kretówka – potok, dopływ Dunajca
 Jaworz, Kretówka – najwyższy szczyt Pasma Łososińskiego w Beskidzie Wyspowym